Visiera – parte dell'elmo che scendeva a coprire interamente il viso
Visiera – parte anteriore, mobile e trasparente, dei moderni caschi
Visiera – breve tesa che sporge sul davanti, propria dei copricapi militari e sportivi